

Culture 
 Le valaisan est un dialecte de l'arpitan parlé dans le canton du Valais, en Suisse.
 Un Valaisan est un habitant de ce même canton suisse.